Juda ist die gräzisierte Form des hebräischen Namens Jehuda () und bezeichnet:

 Juda (Bibel), einen der zwölf Stämme des alten Israel
 Juda (Reich), seit 933 v. Chr. das Südreich Juda
 Judäa, seit um 100 v. Chr. die römische Provinz im Gebiet des ehemaligen Südreichs Juda

Von diesem Gebiet leitet sich die Bezeichnung Juden ab,

sowie als Namen
 Jehuda (Vorname), einen hebräischen männlichen Vornamen
 Juda (Familienname)

Siehe auch
 Judas